Intercesja (łac. intercessio ‘stawanie pomiędzy; pośrednictwo’) - w antycznym Rzymie prawo do uchylania decyzji niższych urzędników, przysługujące wyższym urzędnikom.

Prawo rzymskie